

Codici 
 tvt – codice ISO 639-3 della lingua tutsa aga

Musica
TVT Records, casa discografica statunitense

Televisione
TVT (rete televisiva), emittente televisiva siciliana